Municipio de Excelsior puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Excelsior (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Kidder.
 Municipio de Excelsior (condado de Dickinson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Dickinson.
 Municipio de Excelsior (condado de Kalkaska, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kalkaska.